Le mot potager peut désigner :
 un jardin potager ;
 un potager : dispositif de cuisson de l'ère pré-industrielle, contenant des braises, pour les cuissons élaborées (mijotage entre autres). Il disparaît progressivement au cours du  avec les cuisinières à bois et à charbon, puis avec les plaques de cuisson à gaz et électriques ;
 potager désigne celui qui prépare le potage dans la Bouche du roi de France.

Notes et références